

Transport 
 Corvette, un navire de guerre à moteur () ou un voilier () de taille moyenne (classe en dessous de frégate).
 Corvette, nom d'une famille de voitures de Grand Tourisme de Chevrolet depuis 1953.
 Corvette, jeu vidéo de course mettant en scène les modèles de Chevrolet Corvette, sorti en 2003 sur Windows, PlayStation 2, Xbox et Game Boy Advance.
 La Corvette, nom d'un avion d'affaires bi-réacteur léger, construit par l'Aérospatiale.

Instrument de musique 
 La Corvette, un modèle de basse fabriqué par Warwick.